Имбабура () может означать:

 Имбабура — вулкан в северном Эквадоре.
 Имбабура — провинция Эквадора.
 «Имбабура» — эквадорский футбольный клуб.